Грегор Байде (; родился 29 апреля 1994 года, Сподний Хотич, Словения) — словенский футболист, нападающий клуба «Целе».

Клубная карьера 
Байде — воспитанник клубов «Крешнице», «Браво» и «Интерблок». 20 августа 2011 года в матче против «Бела Крайны» он дебютировал во Втором дивизионе Словении, в составе последнего. 14 апреля 2012 года в поединке «Шенкура» Грегор забил свой первый гол за «Интерблок». Летом того же года Байде перешёл в «Целе». 15 июля в матче против «Триглава» он дебютировал в чемпионате Словении. 4 августа в поединке против «Горицы» Грегор забил свой первый гол за «Целе».

Летом 2015 года Байде перешёл в «Марибор». 1 августа в матче против «Кршко» он дебютировал за новую команду. 27 сентября в поединке против «Кршко» Грегор забил свой первый гол за «Марибор». 5 декабря в матче против «Кршко» он сделал хет-трик. В своём дебютном сезоне Байде выиграл Кубок Словении.

Летом 2016 года Грегор на правах аренды перешёл в итальянскую «Новару». 10 сентября в матче против «Салернитаны» он дебютировал в итальянской Серии B. В начале 2017 года Байде вернулся в «Марибор» и помог клубу выиграть чемпионат.

Достижения 
 «Марибор»
  Чемпионат Словении по футболу — 2016/17
 Обладатель Кубка Словении — 2015/16

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 
 NZS profile  
 National team profile  

Футболисты Словении
Игроки ФК «Интерблок»
Игроки ФК «Целе»
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Браво»
Игроки ФК «Новара»